A 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság másodosztályának pontvadászata Nemzeti bajnokság I/B (NB I/B) néven került megrendezésre. A bajnokság küzdelmei 2004 augusztusában kezdődtek és 2005 júniusában értek véget.

Az első két helyezett Tatabánya FC és a Rákospalotai EAC feljutott az élvonalba, míg következő évi másod illetve harmadosztályú bajnokságok átszervezése miatt kieső hivatalosan nem volt. Annyi változás történt, hogy 2005 nyarán a Bodajk SE Siófokra tette át a székhelyét.

Csapatok adatai

Végeredmény

Kereszttáblázat

Helyezések fordulónként

Vezetőedző-váltások

Jegyzetek

Források 
 NB II.
 MLSZ honlapja
 magyarfutball.hu

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 2